Гюисманс, Жорис Карл — писатель.
 Гюисманс, Йос (1941-2012) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гюисманс, Камиль — руководитель II Интернационала.